Vlagyimir Jevgenyjevics Beszcsasztnih (cirill betűkkel Владимир Евгеньевич Бесчастных; Moszkva, 1974. április 1. –) orosz labdarúgó, az orosz válogatott gólrekordere volt 71 válogatott mérkőzésén szerzett 26 találatával, de ezt Alelkszandr Kerzsakov megdöntötte 2014 szeptemberében.

Pályafutása

Klubcsapatban
1991-ben mutatkozott be a Szpartak Moszkvában. Pályafutása során játszott a Werder Bremen, a Racing Santander és a Fenerbahçe csapatában is. A 2004-05-ös szezonban az FK Orjol színeiben az orosz másodosztályban játszott, majd 2005. december 15-én aláírt az élvonalbeli Himkihez. 2007 májusában felbontották a szerződését, így a kazak Asztana játékosa lett, ahol 2008-ban fejezte be pályafutását.

A válogatottban
Beszcsasztnih 71 mérkőzésen 26 gólt szerzett az orosz válogatottban, amelyben 1992-ben mutatkozott be. A szovjet érát követően ő volt a nemzeti csapat legeredményesebb góllövője, rekordját Alelkszandr Kerzsakov döntötte meg 2014-ben. A válogatottal három nagy tornán vett részt; az 1994-es és a 2002-es világbajnokságon, valamint az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Sikerei, díjai
Orosz Bajnok: 1992, 1993,1994, 
2001 
Német ezüstérmes: 1994–1995
Szovjet kupagyőztes: 1991–1992
Orosz kupagyőztes: 1993–1994,2002–2003
Német szuperkupagyőztes: 1994

Statisztika

Klub

Jegyzetek

Források

1974-ben született személyek
Moszkvaiak
Élő személyek
Orosz labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Premjer Liga labdarúgói
A Fenerbahçe labdarúgói
A Himki labdarúgói
A Kubany Krasznodar labdarúgói
A Racing Santander labdarúgói
A Szpartak Moszkva labdarúgói
A Werder Bremen labdarúgói
Az 1994-es világbajnokság labdarúgói
Az 1996-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói